Kämmerling steht für:
 Kämmerling, auch als Kämerling bezeichnet, siehe Kammerdiener

Kämmerling ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Kämmerling (* 1963), deutscher Motorradrennfahrer
 Christian Kämmerling (* 1953), deutscher Journalist
 Jens Kämmerling (* 1971), deutscher Veterinärmediziner und Direktor des Tierparks Cottbus
 Karl-Heinz Kämmerling (1930–2012), deutscher Klavierpädagoge
 Stefan Kämmerling (* 1976), deutscher Politiker (SPD) 
 Verena Kämmerling (* 1981), deutsche Politikerin (CDU) 

Siehe auch:
 Kemmerling
 Kammerling